Tichla, une localité de la partie du Sahara occidental sous contrôle du Maroc et une commune marocaine de la province d'Aousserd et de la région d'Oued Ed-Dahab-Lagouira
 Le caïdat de Tichla, une subdivision marocaine purement administrative — qui n'est donc pas une collectivité territoriale et sert à des services déconcentrés de l'État — de la province d'Aousserd précitée
 Le dawair de Tichla, une commune prévue par la République arabe sahraouie démocratique et un quartier des camps sahraouis basés à Tindouf, en Algérie